Дубиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Дубиевка — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.
 Дубиевка — село в Черкасском районе Черкасской области.